Сезон 2019/2020 года — шестой сезон чемпионата Формула Е, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный Международной автомобильной федерацией как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами. Сезон стартовал с двойного этапа 22 ноября 2019 года в Эд-Диръия, Саудовская Аравия и завершился шестью гонками в Берлине, Германия, последняя из которых прошла 13 августа 2020 года.

13 марта 2020 года сезон был приостановлен из-за пандемии COVID-19. В отсутствие гонок Формула E организовала киберспортивный турнир Formula E Race at Home Challenge, в котором приняли участие гонщики чемпионата. Победителем турнира стал Стоффель Вандорн.

17 июня было объявлено, что сезон завершится в Берлине, Германия, тремя двойными гонками, которые пройдут с 5 по 13 августа 2020 года.

Сезон 2019/20 годов является вторым для второго поколения автомобилей Формулы Е. Жан-Эрик Вернь начал сезон в качестве чемпиона, которым он стал в составе команды DS Techeetah в прошлом сезоне, при этом команда DS Techeetah начала сезон в качестве чемпиона среди команд.

Антониу Феликс да Кошта, пилот команды DS Techeetah, стал чемпионом досрочно за две гонки до конца сезона. Команды DS Techeetah также завоевала командный титул досрочно за две гонки до конца сезона.

Команды и гонщики

Изменения в командах 
 Команда Mercedes-Benz EQ Formula E Team присоединилась к чемпионату в качестве заводской, заменив HWA Racelab.
 Команда Porsche Formula E Team дебютировала в чемпионате.
 Команда NIO была продана китайской компании Lisheng Racing, но осталась выступать в чемпионате под названием NIO. Команда также использует силовые установки Penske EV-3, которые использовались в прошлом сезоне командой Dragon, но команда сохранила статус заводской, так как силовые установки были омологированы FIA.
 Команда Venturi Formula E Team перешла на силовые установки Mercedes, таким образом став клиентской командой.

Изменения в составах 
 Нил Яни вернулся в чемпионат в составе команды Porsche.
 Андре Лоттерер перешел из команды DS Techeetah в команду Porsche.
 Чемпион мира по гонкам на выносливость 2015 и 2017 годов и бывший пилот Формулы 1 Брендон Хартли дебютировал в чемпионате в составе команды Dragon.
 Максимилиан Гюнтер перешел из команды Dragon в команду Andretti Motorsport, заменив Антониу Феликса да Кошту.
 Чемпион Формулы-2 2019 года Ник де Врис дебютировал в чемпионате в составе команды Mercedes, заменив Гэри Паффетта.
 Антониу Феликс да Кошта перешел из команды Andretti Motorsport в команду DS Techeetah, заменив Андре Лоттерера.
 Пилот чемпионата DTM Нико Мюллер дебютировал в чемпионате в составе команды Dragon, таким образом команда Dragon полностью обновила свой состав.
 Чемпион мира по гонкам на выносливость 2017 года в классе GT Джеймс Каладо дебютировал в чемпионате в составе команды Jaguar Racing, заменив Алекса Линна.
 Ма Цинхуа вернулся в чемпионат в составе команды NIO, заменив Тома Дилльмана.

Изменения в течение сезона 
 Даниэль Абт был уволен из команды Audi после скандала в кибертурнире Formula E Race at Home Challenge. Его заменил двухкратный чемпион DTM Рене Раст.
 Паскаль Верляйн покинул команду Mahindra. Его заменил Алекс Линн.
 Ма Цинхуа не смог выступить в финальных этапах в Берлине из-за ограничений в передвижении, связанных с пандемией COVID-19. Его заменил уволенный из Audi Даниэль Абт.
 Брендон Хартли не смог выступить на финальных этапах в Берлине из-за их пересечения с бельгийским этапом WEC, где он тоже выступает. Его заменил Серхио Сетте Камара.
 Джеймс Каладо не смог выступить в последних двух гонках из-за их пересечения с этапом WEC, где он тоже выступает. Его заменил Том Бломквист.

Календарь гонок 
4 октября 2019 года на заседании всемирного совета FIA по автоспорту был утвержден календарь на сезон 2019/2020.

Изменения в календаре 
 Дебютирует новый этап в Сеуле, который состоится 3 мая 2020 года.
 Этап в Лондоне вернется в календарь, пройдет на новой трассе в районе выставочного центра ExCeL на берегу Темзы, будет сдвоенным и будет завершать сезон.
 Сезон начался со сдвоенного этапа в Эд-Диръия.
 Дебютирует этап в Джакарте, который состоится 6 июня 2020 года.
 В календаре отсутствуют этапы в Монако, Берне и Гонконге.

Изменения в течение сезона 
 Планировавшийся 21 марта 2020 года этап в Санье был отложен из-за пандемии COVID-19.
 Планировавшийся 4 апреля 2020 года этап в Риме был отложен из-за пандемии COVID-19.
 Планировавшийся 18 апреля 2020 года этап в Париже был отложен из-за пандемии COVID-19.
 Планировавшийся 3 мая 2020 года этап в Сеуле был отложен из-за пандемии COVID-19.
 Планировавшийся 6 июня 2020 года этап в Джакарте был отложен из-за пандемии COVID-19.
 17 июня 2020 года было объявлено, что сезон завершится этапом в Берлине с тремя двойными гонками. Этап пройдет в закрытом формате без допуска зрителей на трибуны. Таким образом, все отложенные гонки не состоятся в этом сезоне. 21 июля организаторы представили три различные конфигурации для каждой двойной гонки.

Изменения в регламенте

Технические 
 Запрет на использование двойных моторов.
 Увеличена мощность мотора в режиме атаки на 10 кВт, с 225 кВт до 235 кВт.
 Запрет активации режима атаки во время выезда машины безопасности и во время желтых флагов на всей трассе (FCY).
 За каждую минуту, проведенную во время выезда машины безопасности или в период желтых флагов на всей трассе (FCY), 1 кВт⋅ч энергии будет вычтен из доступного количества.

Спортивные 
 Пилот, показавший лучшее время в групповом этапе квалификации, будет награжден дополнительным 1 очком.

Предсезонные тесты 
Как и прошлые два года, предсезонные тесты прошли на трассе имени Рикардо Тормо, Валенсия, Испания. В тестах приняли участие все команды. Для тестов используется специальная конфигурация трассы 3.094 км в длину. Всего было запланировано 6 тестовых сессий продолжительностью в 3 часа, по две сессии в день, первая начиналась в 9:00 местного времени, и вторая — 14:00.

Результаты

Личный зачёт 
Полужирный — поул-позиция

курсив — быстрый круг

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

 — Пилот, который установил лучшее время круга в групповом этапе квалификации

* — ФанБуст

Командный чемпионат

Примечания

Комментарии

Источники 

Сезоны формульных гонок
2019 год в автоспорте
2020 год в автоспорте
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
Формула E в сезоне 2019/2020